11-й чемпионат мира по подводному ориентированию проводился в венгерской деревушке Жекенеш в 13 км от хорватской границы.

Участники 
Всего на чемпионат съехались 15 команд, впервые участвовала команда Турции.

Ссылки 
  Рассказ об 11-м чемпионате мира по подводному ориентированию (сентябрь 2003, Венгрия)
Спорт в Венгрии в 2003 году
Чемпионаты мира по подводному ориентированию
Чемпионаты мира в Венгрии